

Рибний — селище, Валдайський район, Новгородська область
 Рибний — хутір, Ольховатський район, Воронезька область
 Рибний — селище, Рузаєвський район, Мордовія
 Рибний — хутір, Серафимовицький район, Волгоградська область

 Рибний — колишній сільський населений пункт, Адамовський район, Оренбурзька область